Getris (släktet) (Diervilla) är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Getris (släktet) ingår i familjen Diervillaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Väddordningen